Замостище — название населённых пунктов на Украине:

 Замостище — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Замостище — село в Березновском районе Ровненской области.